Le tournoi de Delray Beach est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 16 au . C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Marin Čilić, toujours à l'arrêt à cause de son épaule douloureuse, déclare forfait plusieurs jours avant le début du tournoi.
 Ivo Karlović remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre Donald Young. Il emporte son  ATP en simple et devient à 35 ans le plus vieux vainqueur d'un tournoi ATP depuis Jimmy Connors en 1989.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Raven Klaasen et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2015
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en février 2015
Sport en Floride en 2015
Sport aux États-Unis en février 2015